Die Hi-Tec British Open 1992 fanden vom 7. bis 13. April 1992 in Londoner Stadtteil Wembley im Vereinigten Königreich statt. Austragungsort war das Wembley Conference Centre. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 1991/92 und gehörte zur Wertungskategorie PSA Super Series Gold. Das Preisgeld betrug 100.000 US-Dollar. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA Tour 1991/92.
 
Titelverteidiger bei den Herren war Jahangir Khan, der nicht erneut antrat. Das Turnier entschied Jansher Khan für sich, der im Finale Chris Robertson mit 9:7, 10:9 und 9:5 bezwang. Bei den Damen gewann Lisa Opie im Vorjahr den Titel. Im Endspiel standen sich Susan Devoy und Martine Le Moignan gegenüber. Devoy setzte sie sich mit 9:3, 9:5 und 9:3 durch und gewann damit zum achten Mal die British Open.

Die Teilnehmerfelder bestanden aus je 32 Spielern, davon waren je acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Es wurden die jeweils besten 16 Spieler gesetzt.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 1991/92
WSA Tour 1991/92
1992
Squashturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Brent